Road Show – film del 1941 diretto da Hal Roach
 Road Show – musical del 2003 con colonna sonora di Stephen Sondheim e libretto di John Weidman
 The Road Show – serie televisiva canadese
 Road Show – album dal vivo di Stan Kenton and His Orchestra, June Christy e The Four Freshmen del 1960
 RoadShow – azienda mediatica e di trasporti hongkonghese